Howard Ferguson peut faire référence à :
 Howard Ferguson (1870-1946), homme politique canadien;
 Howard Ferguson (1908-1999), compositeur britannique.